Magnac ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Magnac-Bourg, Gemeinde im Département Haute-Vienne
Magnac-Laval, Gemeinde im Département Haute-Vienne
Magnac-Lavalette-Villars, Gemeinde im Département Charente
Magnac-sur-Touvre, Gemeinde im Département Charente
Kanton Magnac-Laval im Département Haute-Vienne